Варијабилност је променљивост одређених појава, особина или димензија код исте јединке у различитим периодима, код различитих јединки унутар исте групе, или између различитих генерација исте врсте. Варијабилност понашања јединки унутар исте врсте одређена је утицајем средине и различитим наслеђем. Такође, разликујемо и следеће врсте варијабилности:

 Соларна варијабилност
 Људска варијабилност
 Генетичка варијабилност
 Статистичка варијабилност
 Климатска варијабилност
 Варијабилност откуцаја срца